Termin -{FRD}- ima više značenja.

 Fumarat reduktaza (menahinon), enzyme
 Frajdej Harbor aerodrom, IATA kod